Sezóna 2000/2001 byla 10. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Metallurg Magnitogorsk.

První fáze

Druhá fáze

Skupina o 1. až 6. místo

Skupina o 7. až 12. místo

Skupina o udržení

Play off

Čtvrtfinále 
 Metallurg Magnitogorsk – Mečel Čeljabinsk 3:0 (5:1, 5:0, 3:2)
 CHK Neftěchimik Nižněkamsk – Severstal Čerepovec 1:3 (3:2, 0:3, 1:2, 3:4)
 Avangard Omsk – Lada Togliatti 3:2 (1:2 P, 4:1, 2:0, 1:2, 3:0)
 Ak Bars Kazaň – Lokomotiv Jaroslavl 1:3 (2:0, 3:4 SN, 1:2, 1:4)

Semifinále 
 Metallurg Magnitogorsk – Severstal Čerepovec 3:0 (6:2, 7:5, 1:0)
 Avangard Omsk – Lokomotiv Jaroslavl 3:2 (1:0, 3:4 SN, 2:5, 2:0, 5:0)

O 3. místo 
 Lokomotiv Jaroslavl – Severstal Čerepovec celkové skóre 2:3 (0:1 a 2:2)

Finále 
 Metallurg Magnitogorsk – Avangard Omsk 4:2 (5:2, 4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 3:1)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2000
Lední hokej v roce 2001